Діти революції ():

 Діти революції — австралійський кінофільм.
 Діти революції — документальний фільм ірландського режисера Шейна О'Саллівана, знятий у 2010.

Див. також 
 Children of the Revolution — пісня британського рок-гурту T. Rex.